Козловичский сельсовет:

Беларусь 
 Козловичский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет в Калинковичском районе Гомельской области
 Козловичский сельсовет (Слуцкий район) — сельсовет в Слуцком районе Минской области
 Козловичский сельсовет (Могилёвская область) — сельсовет в Глусском районе Могилёвской области